Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da David Goffin.

In finale Grigor Dimitrov ha sconfitto Goffin con il punteggio di 7–5, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (secondo turno)
  David Goffin (finale)
  Grigor Dimitrov (campione)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Gilles Müller (quarti di finale)

 Philipp Kohlschreiber (ritirato)
 Marcos Baghdatis (ritirato)
 Martin Kližan (quarti di finale)
 Viktor Troicki (quarti di finale)

Wildcard 

  Cem İlkel (primo turno)
  Dimitar Kuzmanov (primo turno)

 Alexandar Lazarov (primo turno)

Qualificati 

  Mathias Bourgue (primo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)

 Maximilian Marterer (primo turno)
 Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)

Lucky loser 

  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

 Marko Tepavac (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Garanti Koza Sofia Open 2017